Dräxler oder Draexler ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ferdinand Dräxler (1806–1879; auch Carl Ferdinand Dräxler-Manfred), deutscher Schriftsteller
 Philipp Draexler von Carin (1794–1874), österreichischer Hofbeamter, Dichter und Kunstsammler